Taşlıçay (district), een district van de Turkse provincie Ağrı
 Taşlıçay (stad), de hoofdplaats van het district